Dahlgren kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dahlgren (Illinois)
Dahlgren (Virginia)